EET steht für:
 Eastern European Time, eine Zeitzone (UTC+2), siehe Osteuropäische Zeit
 Enzymersatztherapie, ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung von bestimmten Stoffwechselkrankheiten
 Escola d’Enginyeria de Terrassa der Universitat Politècnica de Catalunya, siehe Fakultät für Ingenieurwissenschaften Terrassa
 Epoxyeicosatriensäure
 Shelby County Airport (Alabama) (FAA-Code), Flughafen von Alabaster (Alabama), Shelby County (Alabama), Alabama

eet steht für:
 Glyphe für das up tack-Symbol (⊥, \bot in LaTeX, U+22A5 in Unicode)

Siehe auch:
 EE Times

Abkürzung